

Ліннвуд — місто, штат Каліфорнія
 Ліннвуд — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Лінвуд